Het WTA-tennistoernooi van Taipei (officieel Taipei OEC Open) van 2019 vond plaats van 11 tot en met 17 november 2019 in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Luksika Kumkhum was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Danka Kovinić uit Montenegro bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, de Russin Vitalia Djatsjenko, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Hongaarse Tímea Babos in twee sets. Djatsjenko wist voor de tweede keer het toer­nooi van Taipei op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds vijf jaar. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Bibiane Schoofs was het zevende reekshoofd – zij strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Ankita Raina en Karman Thandi had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Raina speelde samen met de Nederlandse Bibiane Schoofs, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij sneuvelden in de tweede ronde, waar zij door de latere winnaressen in de match-tiebreak werden uitgeschakeld.

Het eerste reekshoofd, Arina Rodionova en Storm Sanders, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Taiwanese duo Lee Ya-hsuan en Wu Fang-hsien won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Dalila Jakupović en Danka Kovinić in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Lee had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Wu geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Taipei 2019
Taipei